

Plaatsen
 Cela (Alcobaça) gemeente in Portugal
 Cela (Chaves), dorp in Portugal

Personen
 Camilo José Cela (1916–2002), Spaanse schrijver